Haus der Bildung steht für:

 Haus der Bildung in Bonn, siehe Altes Stadthaus (Bonn)
 Haus der Bildung in Dortmund, siehe Fritz-Henßler-Haus
 Haus der Bildung in Nürnberg, siehe Bildungszentrum Nürnberg
 Haus der Bildung in Schwäbisch Hall, siehe Landesgefängnis (Schwäbisch Hall)
 Haus der Bildung in Wesselburen

Siehe auch:
 Bildungshaus